Apsilus är ett släkte av fiskar. Apsilus ingår i familjen Lutjanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Apsilus